Села:
 Іллівка — Вінницька область, Крижопільський район
 Іллівка — Луганська область, Краснодонський район